YTO ist der IATA-Städte-Code von Toronto (Metropolitan Area). Er umfasst die Flughäfen:

 Flughafen Buttonville (YKZ)
 Flughafen Toronto-City Billy Bishop (YTZ)
 Flughafen Toronto-Pearson (YYZ)
 Flughafen Hamilton (YHM)

Einzelnachweise 

Flughafen in Ontario
Abkürzung